Пара Макото Ниномия / Рико Саваянаги — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — Рика Фудзивара и Сюко Аояма — защищали свой титул, но уступили в полуфинале.

Посев 

  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань (Полуфинал)
  Сюко Аояма /  Рика Фудзивара (Полуфинал)

<ol start="3">
 Андрея Клепач /  Тадея Маерич ''(Первый раунд)
 Каролин Гарсия /  Михаэлла Крайчек ''(Финал, отказ)

Ход турнира

Ссылки 
 

Dunlop World Challenge 2011